Ausscheidung oder ausscheiden steht für:
 Ausscheidung, medizinisch die Absonderung von Substanzen
 Einzelausscheidung, sportlich das Verlieren gegen einen Gegner in einem K.-o.-System
 Rücktritt, Demission, freiwilliges Niederlegen eines Amts oder einer Funktion
 Kündigung, Beendigung eines Arbeitsverhältnisses und damit der Betriebszugehörigkeit
 Verwerfen einer Möglichkeit im Rahmen einer Entscheidung
 Übertritt aus dem Beruf in den Ruhestand

Siehe auch:
 Ausscheider (Lebewesen, die Krankheitserreger ausscheiden, ohne krank zu sein)
 Abscheidung (mechanisches Trennverfahren)
 Elimination (Begriffsklärung)
 Ausscheidungshärtung